Cipinang steht für:

 Cipinang (Angsana), eine indonesische Verwaltungseinheit in Angsana, Pandeglang, Banten
 Cipinang (Beber), eine indonesische Verwaltungseinheit in Beber, Cirebon, Westjakarta
 Cipinang (Cibatu), eine indonesische Verwaltungseinheit in Cibatu, Purwakarta, Westjakarta
 Cipinang (Cimaung), eine indonesische Verwaltungseinheit in Cimaung, Bandung, Westjakarta
 Cipinang (Pulo Gadung), eine indonesische Verwaltungseinheit in Pulo Gadung, Ostjakarta
 Cipinang (Rajagaluh), eine indonesische Verwaltungseinheit in Rajagaluh, Majalengka, Westjakarta
 Cipinang (Rumpin), eine indonesische Verwaltungseinheit in Rumpin, Bogor, Westjakarta
 Cipinang Cempedak, eine indonesische Verwaltungseinheit in Jatinegara, Ostjakarta
 Cipinang Besar Selatan, eine indonesische Verwaltungseinheit in Jatinegara, Ostjakarta
 Cipinang Besar Utara, eine indonesische Verwaltungseinheit in Jatinegara, Ostjakarta
 Cipinang Melayu, eine indonesische Verwaltungseinheit in Makasar, Ostjakarta
 Cipinang Muara, eine indonesische Verwaltungseinheit in Jatinegara, Ostjakarta
 Haftanstalt Cipinang, ein Hochsicherheitsgefängnis in Indonesien